Кура́шевцы () — село на Украине, находится в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0522883601. Население по переписи 2001 года составляет 720 человек. Почтовый индекс — 23430. Телефонный код — 4356.
Занимает площадь 2,754 км².

Религия 
В селе действует Свято-Успенский храм Мурованокуриловецкого благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
с. Курашевцы, ул. Ленина, 82

Примечания

Ссылки 
 Курашевцы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Мурованокуриловецкого района